Brökelmann steht für:

 Brökelmann Aluminium, deutsches Unternehmen der Aluminiumindustrie
 Brökelmann, Jäger und Busse, deutsches Unternehmen der Elektroindustrie
 Brökelmann (Ölmühle), deutsches Unternehmen der Lebensmittelindustrie

Brökelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm Brökelmann (1799–1890), deutscher Unternehmer
 Friedrich Wilhelm Ottilius Brökelmann (1867–1953), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Bröckelmann